Texarkana ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten an der Grenze von Texas und Arkansas:

 Texarkana (Arkansas) im Miller County
 Texarkana (Texas) im Bowie County